Льеблейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Льеблейн, Йенс (1837—1911) — известный норвежский египтолог.
  (1744—1810) — германский ботаник.